El término .357 se puede referir a:
 .357 Magnum, un cartucho para revólver;
 .357 SIG, un cartucho para pistola.